

Persone
 Cesare Maltoni (1930-2001) – medico e oncologo italiano
 Costante Maltoni (1915-1980) – arcivescovo cattolico e diplomatico italiano
 Maria Maltoni (1890-1964) – insegnante italiana
 Mentore Maltoni (1894-1956) – scultore italiano
 Rosa Maltoni (1858-1905) – insegnante italiana, madre di Benito Mussolini

Altro
 Colonia Rosa Maltoni Mussolini – colonia sul litorale pisano, in località Calambrone